Pioner kan avse:

 Pioner (båtmärke) – ett norskt båtmärke från Björkelangen
 Pionér - en norsk långfilm från 2013, se Pionjär (film)
 Pioner (växter) – ett släkte av pionväxter

Se även 
 Pion